Shimmer Women Athletes (часто записывается как SHIMMER Women Athletes или просто SHIMMER) — американский женский независимый реслинг-промоушн, основанный 6 ноября 2005 года и базирующийся в Чикаго. Был основан Дейвом Празаком и запущен им совместно с Эллисон Дэнжер. SHIMMER был создан для того чтобы Североамериканские и Международные женщины-реслеры имели возможность показать свои способности на высоком уровне. Компания получила возможность проводить по одному крупному шоу в среднем раз в три месяца в Eagles Club расположенном в Бёрвине (штат Иллинойс). Материал отснятый на этих шоу записывается на DVD и предварительно распространяется через онлайн-магазин Ring of Honor, прежде чем поступить в продажу в другие магазины. Благодаря работе Празака в ROH, промоушены тесно связаны, ROH продвигает продукты SHIMMER и позволяет их сотрудницам выступать на своих шоу. В сентябре 2008 года было объявлено об открытии собственной подготовительной школы женщин-реслеров.

Ring of Honor признаёт титулы Shimmer Championship и Shimmer Tag Team Titles, и позволяет производить матчи за них на своих шоу. Промоушн Full Impact Pro также признаёт титулы SHIMMER и даёт возможность защищать их на своих шоу. SHIMMER сотрудничает также с промоушеном Shine Wrestling, открытым 20 июля 2012 и проводящим свои шоу по системе iPPV.

Титулы

Ростер 
Ростер SHIMMER’а включает большое количество женщин-реслеров со всего мира. Большинство из них участвует в записях регулярно, но тем не менее ростер не фиксирован и на сайте SHIMMER’а нет раздела с ростером. Реслеры участвующие в тёмных матчах и не попадающие на DVD называются SPARKLE. Обычно это мало известные реслеры впервые выступающие перед публикой SHIMMER.

Реслеры 

 Эллисон Дэнжер
 Эллисин Кай
 Аманда Родригес
 Кэндис ЛеРэй
 Чирлидер Мелисса
 Черри Бомб
 Кортни Раш
 Крейзи Мэри Добсон
 Дейзи Хейз
 Иви
 Хайди Лавлейс
 Хироё Мацумото
 Джессика Хавок
 Кай Ли Рей
 Кей Си Спинелли
 Келли Скейтер
 Келлиэнн
 Кимбер Ли
 Лейси
 Лева Бейтс
 Лекси Файф
 Либерти
 ЛуФисто
 Мелани Круз
 Мэдисон Иглз
 Макото

 Мерседес Мартинес
 Марти Белль
 Миа Йим
 МсЧиф
 Невейе
 Никки Шторм
 Николь Мэтьюс
 Николь Савой
 Риа О'Райли
 Самми Бейнс
 Сарайя Найт
 Сасси Стефи
 Шазза МакКензи
 Соло Дарлинг
 Соноко Като
 Су Юн
 Тейлор Мейд
 Тесса Бланшар
 Томока Накагава
 Зандеркитти
 Ванесса Крейвен
 Веда Скотт
 Сандра Бейл
 Юми Охка

SPARKLE 
 Энджелус Лейн
 Мэри Элизабет Монро
 Мэри Ли Роуз
 Палома Стар
 Пинк Флэш Кира
 Стейси Шадоус

Выпускники 

 Алекса Татчер
 Алисия
 Невероятная Конг
 Эмбер О'Нил
 Энн Букстоун
 Анна Миноушка
 Энни Сошиал
 Эшли Лэйн
 Афина
 Аяко Хамада
 Аюми Курихара
 Бет Финикс
 Боунсо
 Бриттани Форс
 Багги Нова
 Британи Найт
 Кэт Пауэр
 Кристи Риччи
 Сидни Роджерс
 Давина Роуз
 Даффни
 Данья Ривиц
 Эден Блейк
 Хейли Хейтред

 Джамилия Крафт
 Дженнифер Блейк
 ДЖессика Джеймс
 Джесси МакКей
 Джетт Райли
 Джетта
 Джози
 Кейси Даймонд
 Каламити
 Кимберли Кэш
 Кана
 Крисси Вейн
 Кристина фон Ири
 Лиа фон Датч
 Леон
 Лорелей Ли
 Малиа Хосака
 Мина Либра
 Миа Свенссон
 Мисаки Охата
 Нэтти Нейдхарт
 Нью-Йорк Нокаут
 Никита
 Никки Рокс

 Никки Сент-Джон
 Порша Перес
 Португальская принцесса Ариэль
 Рейчел Саммерлин
 Рэйн
 Рэй
 Рейна фон Таш
 Ребекка Нокс
 Рё Мидзунами
 Сара Дель Рей
 Сара Сток
 Серена Диб
 Шантель Тейлор
 Хикару Сида
 Сантана Гарретт
 Ши Нэй Нэй
 Skilled Death Artist#2
 Свит Шери
 Тенилль
 Тиана Рингер
 Вероника Вайс
 Весна Бусич
 Юу Ямагата

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт SHIMMER
 Официальный форум SHIMMER
 Официальная страница SHIMMER на MySpace
 Результаты шоу SHIMMER

Реслинг-промоушены США
Компании, основанные в 2005 году
Появились в 2005 году в Иллинойсе